Чемпионат мира по фехтованию в 2005 году проходил с 8 по 15 октября в Лейпциге (Германия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги чемпионатов мира по фехтованию
 Fencing World Championships

2005
Международные спортивные соревнования в Лейпциге
Спорт в Германии в 2005 году
Октябрь 2005 года